Ландек:

 Ландек — город (нем. Stadt) в Австрии, в федеральной земле Тироль.
 Ландек — округ в Австрии. Центр округа — город Ландек.
 Ландек — замок в Германии в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.